Klenovnik je vesnice a správní středisko stejnojmenné opčiny v Chorvatsku ve Varaždinské župě. Nachází se na úpatí pohoří Ravna gora, asi 7 km severozápadně od Ivance, 9 km severovýchodně od Lepoglavy a asi 24 km jihozápadně od Varaždinu. V roce 2011 žilo v Klenovniku 982 obyvatel, v celé opčině pak 2 202 obyvatel.

V opčině se nachází celkem šest trvale obydlených vesnic. Dříve byly součástí opčiny i vesnice Cerje a Ves Klenovnička, které byly v roce 1900 připojeny ke Klenovniku.
 Dubravec – 428 obyvatel
 Goranec – 21 obyvatel
 Klenovnik – 982 obyvatel
 Lipovnik – 373 obyvatel
 Plemenšćina – 109 obyvatel
 Vukovoj – 109 obyvatel

Územím opčiny procházejí župní silnice Ž2059, Ž2101 a Ž2243. V Klenovniku se nachází stejnojmenný zámek Dvorac Klenovnik, kostel Nejsvětější Trojice a nemocnice pro pacienty s plicním onemocněním.

Reference

Externí odkazy 
 

Opčiny ve Varaždinské župě
Vesnice ve Varaždinské župě